Fra Željko Zadro (Grljevići, 26. ožujka 1914. – Mostar, 30. listopada 1967.), hrvatsko-bosanskohercegovački franjevac.

Gimnaziju je završio na Širokom Brijegu, a bogoslovni studij u Mostaru i Sargianu (Italija). Franjevački habit obukao je 1932., a za svećenika je zaređen 1937. godine. Cijeli je život proveo u pastvi, osim gotovo četiri godine koje je proveo u zeničkom Kazneno-popravnom domu (1952. – 1955.) godine.

Župe u kojim je djelovao
Župni pomoćnik bio je u Posušju (1940. – 1944. i opet 1957. – 1958.) i Rasnu (1944. – 1945.), a župnik u Pločama (1945. – 1947.), Kongori (1947. – 1952.) i Izbičnu (1958. – 1966). 

U Izbičnu je sagradio župnu crkvu. U potpunom dovršenju spriječila ga je teška bolest, rak na licu koji se proširio i na grudni koš. Posljednje mjesece života proveo je na Širokom Brijegu i u mostarskoj bolnici. Uvijek je bio spreman na šalu te bio ponizni mali brat. Preminuo je u Mostaru od raka na grlu 30. listopada 1967., u 54. god. života, 35. god. redovništva i 30. god. svećeništva. Pokopan je na groblju Mekovac na Širokom Brijegu.

Bosanskohercegovački franjevci
Hrvatski franjevci